vloedbranding
 Bore (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Parma
 Rederij Bore, een onderdeel van Spliethoff